En ulighed er når noget ikke er ensartet eller ikke er jævnbyrdigt fordelt:
 Ulighed (matematik) – et begreb analogt til ligninger. 
 Ulighed (økonomisk) – et begreb der relaterer til den absolutte eller relative forskel mellem de højeste og laveste indkomster.
 Ulighed (social) – et begreb, der handler om forskelle i menneskers adgang til samfundets resurser i bred forstand

Social ulighed